Ordine del servizio distinto, onorificenza dell'Uzbekistan
 Ordine del servizio distinto, onorificenza della Malaysia
 Ordine del servizio, onorificenza dello Yemen